Мари́я Веннерстрём (; ) — шведская кёрлингистка.

Играет на позиции второго. Участник национальной сборной Швеции.

Достижения 
 : серебро (2014).
 : серебро (, ).
 : золото (, ), серебро (), бронза ().
 : серебро (2013, 2014, 2015).
 : золото (2009, 2010, 2012, ), серебро (2007, 2008), бронза (2005).
 : серебро (), бронза ().
 : золото (2004, 2005, 2006), серебро (2001, 2002).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в возрасте 12 лет. Профессиональный кёрлингист.

Проживает в городе Сундсвалль (Швеция).

Живёт в партнерстве. Один ребёнок — сын Джон () (род. 2015)

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-женщины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. "Wennerström, Maria")

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу